Сообщество центров медитации Тергар — сообщество изучения и практики Буддийской медитации, возглавляемое тибетским мастером медитации и автором нескольких книг — бестселлеров Йонге Мингьюром Ринпоче. Название «Тергар» (གཏེར་སྒར་) означает — «Лагерь Открывателей Сокровищ».

История возникновения 
Тергар ведёт своё происхождение в основном из субшколы Карма тибетского буддизма линии Кагью, и в меньшей степени школы линии Ньингма. В тибетском языке слог «Тер» переводится, как «сокровище», что означает, практики и мудрость, необходимые для раскрытия огромного внутреннего потенциала человека, облегчения страданий и достижения просветления. Слог «Гар» означает сбор или лагерь. Таким образом, «Тергар» — это место, где люди собираются, чтобы сделать возможными трансформации.

Учения линии Карма Кагью передавались через Кармап и тулку Тай Ситу Ринпоче и Мингьюра Ринпоче. Учения линии Ньингма были переданы посредством терма.

Первая школа Тергар была основана в конце 17 века странствующим йогином — 1-м Мингьюром Ринпоче, и двумя его сыновьями — тулку. Сначала ученики собирались в палаточном лагере (гаре), а затем в монастыре Тергар Ригзин Качолинг, который они построили, в восточной части Тибета, рядом с Гэнцином. Его сыновья покинули монастырь, но 1-й Мингьюр Ринпоче продолжал давать учения — терма Пема Бенза, Дордже Дроло, Союз Мудрости и Метод продления жизни, открывателями и держателями которых были тулку Тай Ситу Ринпоче и главы школы Карма Кагью — Кармапы. Однако, тексты об истории и ранней линии передачи Тергар были утрачены во время китайской оккупации Тибета.

Монастырь Тергар Ригзин Качолинг включал в себя женскую обитель, небольшую  и 2 ретритных центра.

Другой монастырь Намлонг Гомпа, был основан 6-м Мингьюром Ринпоче, под руководством которого шло обучение более чем 100 монахов и 60 монахинь до того момента, как он покинул Тибет и отправился в изгнание вместе с 16-м Кармапой.

Во время оккупации монастырь был разграблен, а Газе Ринпоче — тулку старшего сына 1-го Мингьюра Ринпоче, оставшийся в монастыре, был заключён в тюрьму. Он был освобождён из заключения в 1982 году и вместе Пема Карпо Ринпоче начал восстанавливать монастырь, вместе с ретритным центром и храмом.

Отец 7-го и ныне здравствующего Мингьюра Ринпоче — Тулку Ургьен Ринпоче, вместе с другими учителями и мастерами школ Кагью и Ньингма продолжил традицию обучения, принятую в Тергаре, включая учения Дзогчен Десум и терма известнейшего тертона Чокгьюр Лингпа.

Семья Тулку Ургьена Ринпоче была главным держателем традиции субшколы Баром Кагью и также была плотно связана с линией Карма Кагью.

Также он продолжал традицию 3 великих мастеров школы Нигма — Джамгон Конгтрула, Джамьянга Кхьенце Вангпо, Чокгьюр Лингпы.

7-й Мингьюр Ринпоче, родившийся в 1975 году в семье Тулку Ургьена Ринпоче, ставшего вместе Нешул Кэн Ринпоче (Nyoshül Khenpo Rinpoche) основными учителями Мингьюра Ринпоче в традиции школы Ньингма, учения линии Кагью были переданы Тай Ситу Ринпоче и Сэлдже Ринпоче. Известный, как автор 2 книг, ставшими бестселлерами в США и изданных в России под названиями «Будда, мозг и нейрофизиология счастья» и «Радостная мудрость», Мингьюр Ринпоче следует современному пути представления буддисткой философии и практики внимания, сострадания и доброты широкому кругу слушателей принадлежащим к различным религиозным конфессиям и убеждениям.

Миссия 
Сделать древнюю практику медитации доступной современному миру, использовать вековой опыт практиков медитации для трансформации страданий в радость и омрачений в мудрость.

Программы обучения медитации 
Программы обучения по которым идут занятия в группах и медитативных центрах Тергар рассчитаны, как на не буддистов, так и на буддистов.

Базовое обучение начинается с 3 семинаров программы «Радость жизни», в ходе которой слушатели изучают, как использовать медитацию, чтобы «успокоить ум, открыть сердце и развить проницательность». Затем следует «Путь освобождения», с помощью которого слушатели смогут понять причины страданий живых существ и ощутить глубину осознанности.

Организационная структура

Программы, семинары и группы практики 
Сообщество центров медитации Тергар и группы практики проводят семинары, обучение и сессионные занятия медитацией. Тергар Интернешнл разрабатывает, развивает методические программы, готовит и внедряет материалы для обучения и практики для всех регионов мира, за исключением Азии. Международной и издательской деятельностью занимается Фонд Йонге, основанный Мингьюром Ринпоче в 2003 году.

Центры медитации и группы практики существуют в США, Канаде, Мексике, Бразилии, Дании, Франции, Германии, Испании, Великобритании, России, Украине, Индии, Непале, Малайзии, Гонконге, Индонезии, Тайване, Сингапуре и Австралии.

Книги

Примечания

Ссылки 
 Сообщество медитации Тергар
 Сообщество медитации Тергар в России

Тибетский буддизм
Буддийские организации